Tua kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tua (kulle i Antarktis),

Indonesien 

 Desa Tua, administrativ by, Provinsi Bali,

Norge 

 Tua (bergstopp i Norge, Hedmark fylke), Ringsaker, 
 Tua (berg), Møre og Romsdal fylke, Rauma kommun, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar